Paramicrodon är ett släkte av tvåvingar. Paramicrodon ingår i familjen blomflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blomflugor
Paramicrodon